Курасо́вщина может означать:

 Курасовщина (микрорайон Минска);
 Курасовщина (платформа) — железнодорожный остановочный пункт;
 Курасовщина (парк) — парк в Минске.